Le carillon, un instrument de musique.

Œuvres 

 Carillon (Edward Elgar)
 
 
 
 Le Carillon
 Le Carillon de Vendôme
 
 Le Carillon de la liberté est un film franco-belge réalisé par Gaston Roudès, sorti en 1932.
 Carillons sans joie est un film de guerre film français réalisé par Charles Brabant, sorti en 1962.
 Le Carillon de la mort
 Le Carillon de Berlin, un carillon situé dans le quartier Tiergarten de Berlin

Toponyme

Amérique du Nord 
 Carillon (Québec)
 Drapeau de Carillon
 Traverse Pointe-Fortune-Carillon
 Bataille de Fort Carillon
 Carillon moderne
 Refuge d'oiseaux de l'île Carillon
 Chemin de fer Carillon et Grenville
 Caserne de Carillon
 Fort Carillon
 Portage de Carillon
 Chutes de Carillon
 Lac Carillon (Saint-Ubalde), lac chevauchant Notre-Dame-de-Montauban (MRC Mékinac, en Mauricie) et Saint-Ubalde (MRC de Portneuf, Capitale-Nationale), Québec, Canada.
 
 Canal de Carillon
 Centrale de Carillon

Australie

France 
 Barrage de Carillon

Patronyme 

 Philéas-Hector Carillon (?-1906), sculpteur français.

Autre 
 Le Carillon est un café-bar, visé par la deuxième attaque des attentats du 13 novembre 2015 en France.

Paronymes 
 Carillion
 Martine Carrillon-Couvreur (1948-), femme politique française.
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de monument